A cserény vagy Cserény elnevezés az alábbiakra utalhat:

cserény: az élelmiszeriparban meleg levegős szárításhoz használt eszköz.
cserény: a magyar népi építészetben nád- vagy vesszőfonatú pásztorenyhely.
Cserény: szlovákiai település Besztercebánya közelében.